Annibale de Gasparis — astrônomo italiano
4279 De Gasparis — asteroide
De Gasparis (cratera) — cratera lunar

Desambiguações de antropônimos